Wyspa Wilkickiego – wyspa na Morzu Wschodniosyberyjskim
 Wyspa Wilkickiego – wyspa na Morzu Karskim